Призренски округ (1912—1922), управни округ Краљевине Србије и Краљевства СХС
 Призренски управни округ, управни округ Републике Србије
 Призренски округ (УНМИК)